Leucrocuta är ett släkte av dagsländor. Leucrocuta ingår i familjen forsdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Forsdagsländor
Leucrocuta